Double Frappe est un film policier américain réalisé par Greg Yaitanes en 1997.
 La double frappe est une tactique militaire consistant en deux frappes aériennes au même endroit, à quelques minutes d'intervalles afin de toucher les personnes venues secourir les victimes de la première frappe.